Grosse Pointe (plaats): een plaats in de Amerikaanse staat Michigan
 Grosse Pointe (televisieserie): een Amerikaanse televisieserie